Seyffardt är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Hermann Seyffardt (1859–1942), tysk komponist
 Hendrik Alexander Seyffardt (1872–1943), nederländsk general

Se även 

 Seyffahrt
 Seyffarth

Efternamn